Sergei Rudenko (russ. Сергей Руденко) ist der Name folgender Personen:

* Sergei Ignatjewitsch Rudenko (1904–1990), sowjetischer Generaloberst und Pilot
 Sergei Iwanowitsch Rudenko (1885–1969), russischer Archäologe